

Печоноґі — село в гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Печоноґі — село в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства